Petirrojo se puede referir a diferentes pájaros de la familia Turdidae.

Erithacus rubecula, el petirrojo europeo.
Turdus migratorius, el petirrojo americano.